

Леушень () — село у Гинчештському районі.
 Леушень () — село у Теленештському районі.